A karám vagy Karám elnevezés a következőkre utalhat:

karám: a népi építészetben az állatok egyben tartására szolgáló fedetlen építmény.
Karám: Szlovákiai településrész Besztercebánya közelében.